A Carrie a következőkre utalhat:

Irodalom
 Carrie (1974), Stephen King regénye

Filmek
 Carrie (1952), William Wyler filmje
 Carrie (1976), Brian De Palma filmje
 Düh: Carrie 2 (1999), Katt Shea filmje
 Stephen King: Carrie (2002), David Carson filmje
 Carrie (2013), Kimberly Perice filmje

Zene
 Carrie, brit rockegyüttes
 Carrie, musical
 Carrie (1980), Cliff Richard dala
 Carrie (1987), a Europe dala

Települések
 Amerikai Egyesült Államok
 Carrie, község Kentuckyban
 Carrie, község Virginiában

Egyéb
 Carrie, mangóféle
 Carrie hurrikán, 1957
 Carrie trópusi ciklon, 1972
 Carrie, digitális könyvtár